Ахим може бити:

 Ахим (Ферден), општина у Њемачкој.
 Ахим (Волфенбител), општина у Њемачкој.